Marignac, település Franciaországban, Charente-Maritime megyében
Marignac, település Franciaországban, Haute-Garonne megyében
Marignac, település Franciaországban, Tarn-et-Garonne megyében
Marignac-Lasclares, település Franciaországban, Haute-Garonne megyében
Marignac-Laspeyres, település Franciaországban, Haute-Garonne megyében
Marignac-en-Diois, település Franciaországban, Drôme megyében